Łapacz snów (ang. dreamcatcher)
 Dreamcatcher – album Nitrous Oxide
 Dreamcatcher – pierwsza kompilacja duetu Secret Garden
 Dreamcatcher – południowokoreański girlsband
 Dreamcatcher – powieść Stephena Kinga
 Dreamcatcher – film z 2003 roku
 DreamCatcher Interactive – wydawca gier komputerowych